Franciaország
Vico, település Korzika szigetén, Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Vico, az Ischia sziget egyik hegycsúcsa

Vico, Fenyő János üzletember által 1988-ban alapított cég